Romolen- of Borrelandse polder, een voormalige polder en waterschap (1822-1873) in het huidige Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 Romolenpolder-oost, een buurt in de Haarlemse wijk Boerhaavewijk
 Romolenpolder-west, een buurt in de Haarlemse wijk Europawijk
 Roomolenpolder (historische polder), een historische polder in Haarlem